La Serie A1 maschile FIPAV 1983-84 fu la 39ª edizione della manifestazione pallavolistica organizzata dalla FIPAV. La regular season si svolse tra il 15 ottobre 1983 e il 14 marzo 1984.

Regolamento
Le 12 squadre partecipanti disputarono un girone unico con partite di andata e ritorno, cui fecero seguito i play-off scudetto, ai quali presero parte dagli ottavi le squadre classificate al 7° e all'8º posto assieme alle prime due classificate della Serie A2 e dai quarti le prime sei classificate al termine della regular season. Le squadre classificate all'11º e al 12º posto furono retrocesse in A2.

Avvenimenti

L'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo fu fissato per il 15 ottobre, con la prima giornata. Il girone d'andata terminò poi il 21 dicembre.

Il girone di ritorno iniziò il 14 gennaio. La regular season terminò poi mercoledì 14 marzo.

I play-off per l'assegnazione dello scudetto presero il via il 17 marzo e si conclusero il 15 aprile con l'affermazione della Robe di Kappa Torino sulla Santal Parma. La Gandi Firenze e la Victor Village Ugento retrocessero in Serie A2.

Le squadre partecipanti
Le squadre partecipanti furono 12: la Santal Parma era campione uscente, mentre la Damiani Belluno, la Gandi Firenze, Kutiba Falconara e la Victor Village Ugento erano le neopromosse dalla Serie A2.

Classifica

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off Scudetto

Fonti
 

Pallavolo nel 1983
Pallavolo nel 1984
 1983-1984